Уссурийск — имя собственное.

 Уссурийск — город в России, административный центр Уссурийского городского округа Приморского края.
 Уссурийск — узловая железнодорожная станция Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги.